Regno Unito
Easington – paese del Durham
Easington – distretto del Durham
Easington – parrocchia civile dell'East Riding of Yorkshire
Easington – villaggio del North Yorkshire
Easington Colliery – parrocchia civile del Durham
Easington Village – parrocchia civile del Durham